Hirschegg heißen folgende geographische Objekte:

 Hirschegg (Gemeinde Hirschegg-Pack), ehemalige Gemeinde und jetzige Ortschaft von Hirschegg-Pack, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Hirschegg (Gemeinde Mittelberg), Ort in der Gemeinde Mittelberg im Kleinwalsertal, Bezirk Bregenz, Vorarlberg

Siehe auch
Hirschegg-Pack
Hirschegg-Piber
Hirschegg-Rein